Voici la liste des planètes mineures numérotées de 335001 à 336000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 335001 à 336000

335001-335100

335101-335200

335201-335300

335301-335400

335401-335500

335501-335600

335601-335700

335701-335800

335801-335900

335901-336000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000